Altenstadt este numele următoarelor localități:

în Germania:
 Altenstadt (Iller), o comună din districtul Neu-Ulm, landul Bavaria
 Altenstadt (Oberbayern), o comună din districtul Weilheim-Schongau, landul Bavaria
 Altenstadt an der Waldnaab, o comună din districtul Neustadt an der Waldnaab, landul Bavaria 
 Altenstadt (Hessen), o comună din districtul Wetterau, landul Hessa
 Altenstadt, parte a orașului Geislingen an der Steige, districtul Göppingen, landul Baden-Württemberg 
 Altenstadt, parte a orașului Vohenstrauß, districtul Neustadt an der Waldnaab, landul Bavaria

în Austria:
 Altenstadt (Feldkirch), parte a orașului Feldkirch din Vorarlberg

în Franța:
 Altenstadt, parte a orașului Wissembourg